Als de wereldwijde nummer 1 in het herentennis wordt degene beschouwd, die bovenaan staat in de wereldranglijst, bijgehouden door de Association of Tennis Professionals (ATP): de ATP Rankings. Deze ranglijst wordt elke maandag gepubliceerd en geeft de prestaties weer van de spelers gedurende de voorafgaande 52 weken (één jaar).

De ATP-wereldranglijst bestaat sinds 1973 en geldt tegenwoordig als de belangrijkste graadmeter van de prestaties in het professionele tenniscircuit, waardoor de media regelmatig verwijzen naar de eervolle positie van nummer 1 – al kunnen de meningen verschillen of de speler op die op een bepaald moment bovenaan staat, daadwerkelijk de beste speler is. Tennisjournalisten hebben zowel voor als na 1973 eigen ranglijsten opgesteld aan het eind van het seizoen. De ATP zelf kent ook de titel "Speler van het jaar" toe, aanvankelijk niet altijd aan de speler die volgens de eigen ranglijst de nummer één was. Tegenwoordig volgt de keus voor deze eretitel automatisch uit de ranglijst. Een jury van de wereldtennisbond ITF roept jaarlijks een tennisser uit tot wereldkampioen, vaak dezelfde speler als de ATP maar niet altijd. 

Omdat de ATP Rankings wekelijks wijzigen, kunnen er in de loop van een jaar ook wisselingen van de wacht zijn aan de top van de lijst. Er worden ook statistieken bijgehouden van het aantal weken (d.w.z. maandagen) dat iemand de positie van nummer 1 heeft gehad.

Sinds de invoering hebben er 27 mannen op nummer 1 gestaan. De eerste was de Roemeen Ilie Năstase. Het record van de speler die het langst op nummer 1 stond, is in handen van Novak Djokovic. Diegene die het langst onafgebroken nummer één was is Roger Federer. De jongste nummer 1 was Carlos Alcaraz, de oudste speler in de koppositie is Roger Federer.

ATP Entry Ranking / ATP Rankings

Alle nummers 1 
Hieronder alle nummers 1 in het herentennis van de ATP sinds de invoering van de ranglijst in 1973. In de kolom 'datum' staat de dag waarop de desbetreffende speler deze positie voor het eerst bereikte. Sommige spelers moesten hun toppositie na verloop van tijd afstaan, maar wisten later opnieuw nummer 1 te worden.

Spelers die nog actief zijn in het circuit zijn in het groen weergegeven. 
De huidige nummer 1 is in het blauw weergegeven
Voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2023

Totaal aantal weken

Opeenvolgende weken

Nummers 1 aan het eind van het jaar 

Spelers die nog actief zijn in het circuit zijn in het groen weergegeven.

Zie ook 
 Lijst van nummers 1 in het damestennis
 Association of Tennis Professionals
 ATP Rankings

Externe link 
  ATP Rankings op de website van de ATP

Association of Tennis Professionals
nummers 1 in het herentennis